Апастла () — муниципалитет в Мексике, штат Герреро, с административным центром в городе Апастла-де-Кастрехон. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 12 389 человек.

Общие сведения 
Название Apaxtla с языка науатль можно перевести как: место в виде большой чаши.

Площадь муниципалитета равна 627 км², что составляет 0,99 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами Герреро: на севере с Телолоапаном, на востоке с Куэцала-дель-Прогресо, на юге с Хенераль-Элиодоро-Кастильо, на юго-западе с Сан-Мигель-Тотолапаном, и на западе с Арселией.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 30 апреля 1924 года, в его состав входят 39 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 36 %, промышленность и строительство — 21,4 %, сфера обслуживания и туризма — 40,7 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,7 %;
 водоснабжение: 75,2 %;
 водоотведение: 77,2 %.

Туризм 
Основными достопримечательностями являются:
 археологическая зона недалеко от плотины Караколь, где был найден слеп;
 археологическая зона Етла-2, где была обнаружена пирамида;
 небольшая выставка останков динозавров в местной школе.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Герреро
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Герреро